Dois Riachos kan syfta på:

Brasilien 

 Dois Riachos (kommun), Alagoas, 
 Dois Riachos (ort), Alagoas,